Карл Рейнгольд Зальберг (; 1779—1860) — финский биолог (энтомолог и ботаник), один из основоположников биологии в Финляндии.

Краткая биография 
В возрасте шестнадцати лет стал студентом Королевской академии Або, где более всего увлёкся лекциями по естествознанию. Ещё будучи студентом, в 1799 году приступил к преподавательской деятельности, а после окончания в 1801 году академии, некоторое время практиковался в сельской местности, затем поступил ассистентом в ботанический сад.

В 1802 году получил степень доктора философии. С 1804 года преподавал естествознание, а затем учился медицине и был назначен адъюнктом по медицине и демонстратором по ботанике; затем секретарём Медицинской коллегии.

В 1818 году стал ординарным (штатным) профессором естествознания и экономии. Сделал несколько поездок с научной целью в Санкт-Петербург и по разным провинциям Швеции.

После великого пожара в Або 1827 года, в результате которого Королевская академия очень сильно пострадала, занимался организацией преподавания биологических наук в Гельсингфорсском университете, ставшем преемником академии. Он покупал новые биологические коллекции для университетского музея, принимал участие в организации ботанического сада.

После выхода в отставку, заведовал музеями и Ботаническим садом в Або (Турку).

Научные труды Зальберга касаются преимущественно энтомологии.

В  Хельсинкского университета находится коллекция насекомых, собранная Зальбергом.

В честь Зальберга названы:
 Sahlbergiini — триба стафилинид;
  — вид жуков-скакунов из семейства Жужелицы (Carabidae);
  — вид муравьёв из подсемейства Pseudomyrmecinae.

Избранные труды 
 «Dissertatio entomologica insecta Fennica enumerans (Coleoptera)» (2 т., 1817—1839)
 «Periculum entomographicum etc.» (5 частей, 1823)

Литература 
 Kontkanen, P. C. R. Sahlberg, 1779—1860. Suomen ensimmäinen suuri entomologi. // Luonnon Ystävä, 1929, 33: (1) 1—10. 
 , ISBN 9781402062421

Ссылки 
 
 Carl Reinhold Sahlberg: подробная биография
 Hans Silfverberg. History of the Collections — статья на сайте Финского музея естествознания Хельсинкского университета. 

Выпускники королевской академии Або
Профессора королевской академии Або
Профессора Хельсинкского университета
Ботаники по алфавиту
Ботаники Финляндии
Энтомологи Финляндии